Рожа — многозначное понятие:

 Рожа (рожистое воспаление) — инфекционное заболевание.
 Рожа — просторечное, грубое название неприятного лица.

Носители фамилии 
 Рожа, Миклош (1907—1995) — венгерско-американский композитор.
 Рожа, Норберт (род. 1972) — венгерский пловец.
 Рожа, Ференц (1906—1942) — венгерский политик.
 Рожа, Шандор (1813—1878) — венгерский разбойник.